Hermedes bezeichnet

 Hérmedes de Cerrato, Ortschaft in Spanien in der Provinz Palencia
 Hermedes, eine ehemalige eingetragene Marke für Produkte des Großhändlers und Nähmaschinen-, Fahrrad- und Motorfahrzeuge-Fabrikanten Arthur Lincke (Fahrzeughersteller)